Godhavn er navnet på flere steder:

 Godhavn (Tibirke Sogn)
 Godhavn (institution) – en specialinstitution, oprindeligt et drengehjem
 Godhavn Station – en station
 Qeqertarsuaq – en grønlandsk by med det danske navn Godhavn